Joliet (bestandssysteem)
 Joliet (Illinois), een stad in de Verenigde Staten
 Joliet (Montana), een plaats in de Verenigde Staten

Zie ook 
 Juliet (doorverwijspagina)